Accastillage Diffusion est un réseau de magasins franchisés français, spécialisé dans l’accastillage et le matériel pour le nautisme, créé en 1974 à Marseille, et premier réseau européen de shipchandlers. Depuis 1986, la marque est propriété de la société par actions simplifiée Intermer, elle-même filiale de la holding Alliance Marine depuis 2015.

Histoire 
Le premier magasin Accastillage Diffusion a été fondé en 1975 à Marseille. En 1977, l’entreprise créée une centrale d'achat, Intermer, et se transforme en franchise. En 1984, elle lance un catalogue, et en 2000, un site web. Le centième magasin est ouvert en 2014. Développée hors des frontières françaises, notamment en Belgique, en Italie et en Espagne, où elle compte 28 magasins, la chaîne compte 120 points de vente en Europe et en France d'outre-mer.

En plus de sa chaîne de franchisés, Accastillage Diffusion lance en 2012 un concept de magasin de plus petite surface, nommé AD Corner. Il s’agit d’une zone dédiée aux produits de la marque, installée soit dans d'autres magasins déjà existants, soit dans des chantiers d'entretien. Ceux-ci ne disposent pas de l’ensemble de la gamme, mais elle peut être consultée via le catalogue. Les droits à payer par le magasin pour l’ouverture d’un AD Corner, de l’ordre de , sont moins élevés que ceux à payer pour l’ouverture d’une boutique franchisée, de  en 2020.

Logo et slogan 
En 1980, la manille, symbole phare de l’accastillage, devient le signe distinctif de la marque Accastillage Diffusion. Le logo s'accompagne de différents slogans : «Paroles de Marins» en 1991, «Longue vie à votre bateau» e, 1999, «N°1 des Shipchandlers en Europe» en 2011, puis «» en 2014.

Parrains 
Gérard d'Aboville préparant sa traversée du pacifique, choisit Accastillage Diffusion pour l’accompagner dans son projet. Après lui, Florence Arthaud assure la promotion de l’enseigne en 1987, puis Jean-Luc Van Den Heede, skipper de Helvim lors du Vendée Globe 1992-1993, et Olivier de Kersauson sur Charal lors du Trophée Jules-Verne 1993.

Produits 
En 1979, Accastillage Diffusion achète le chantier Polyna, qui produit jusqu’à 50 unités du bateau AD 700, et s’appuie sur le réseau de magasins pour vendre cette nouvelle production. Trois exemplaires de l’AD 700 sont vendus au salon Nautique de Paris en 1980.

Site internet 
Toutes les informations produits et conseils sont disponibles sur le site https://www.accastillage-diffusion.com/

Catalogue 
Proposé depuis 1984, le catalogue Accastillage Diffusion, nommé le Guide AD, est diffusé gratuitement dans les boutiques de la chaîne. L’édition est diffusée à  en français et  en espagnol. Les produits peuvent être commandés via le site internet, ou, depuis 2015, y être réservés puis retirés en magasin.

Organisation 
En 2020, 38 personnes travaillent au siège d’Intermer, à Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône. L’entreprise dispose d’un espace de stockage de  où elle gère plus de .

Notes et références 

Entreprise du secteur maritime ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège dans les Bouches-du-Rhône